Benedict Vilakazi – calciatore
 Sibusiso Vilakazi – calciatore